Fridhemskyrkan, Fridhems kyrka, Fridhems kapell eller Fridhemskapellet kan syfta på:

 Sankt Andreas kyrka, Malmö – en kyrkobyggnad i Malmö för Malmö S:t Petri församling
 Fridhemskyrkan, Mora – en församling i Mora i Equmeniakyrkan
 Fridhemskyrkan – en församlingsplanteringen i Stockholm, se Kungsholms baptistkyrka
 Fridhems kyrka – en kyrkobyggnad i Fridhems församling
 Fridhems kyrka, Uppsala stift – en kyrkobyggnad i Ljusne församling
 Fridhems kyrkogård – en kyrkogård på Hisingen i Göteborg
 Fridhems kapell, Växjö stift – ett kapell i Döderhults församling
 Fridhemskapellet, Kulla – ett kapell i Kulla, Motala kommun
 Fridhemskapellet, Skeda – ett kapell i Skeda, Linköpings kommun

Se även 
 Fridhem